Les mots badius, badia et badium sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « brun-rouge, bai ».

En italien, le mot badia est le singulier d'un nom féminin signifiant « abbaye, couvent ».

Sciences et techniques 
En biologie :
 Badia est un genre d'araignées aranéomorphes, de la famille des Palpimanidae. On n'en connaît qu'une espèce, Badia rugosa ;
 en taxonomie, les mots badius, badia et badium sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animales et végétales de couleur baie. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : badius, badia, badium.

Culture et société

Arts plastiques 
 Le polyptyque de la Badia est une peinture a tempera sur bois attribuée à Giotto, réalisée vers 1300.

Monuments 
 La Badia Fiesolana est une église de San Domenico, dans la ville métropolitaine de Florence (région Toscane, Italie) ;
 La Badia Fiorentina est une église de Florence (région Toscane, Italie).
 Le palais El Badia est un ensemble architectural situé à Marrakech (Maroc), construit à la fin du .

Anthroponyme

Prénom 
Badia est un prénom féminin d'origine arabe, notamment porté par :
 Badia Elfilali (?-), une femme politique marocaine ;
 Badia Hadj Nasser (1938-), une écrivaine marocaine de langue française ;
 Badia Masabni (1892-1974), une actrice, danseuse orientale et femme d'affaires libano-syro-égyptienne ;
 Badia Skalli (1944-), une femme politique marocaine.

Patronyme 

 Antoni Maria Badia i Margarit (1920-2014), un linguiste et un philologue catalan ;
 Clara Badia (1998-), une joueuse espagnole de hockey sur gazon ;
 Concepció Badia i Millàs (1897-1975), plus connue sous son nom de scène Conchita Badía, une soprano et pianiste catalane ;
 Domingo Badia y Leblich (1767-1818), un officier et explorateur espagnol ;
 Enrique Badía Romero (1930-), un auteur de bande dessinée espagnol ;
 Gilbert Badia (1916-2004), un historien, journaliste et germaniste français ;
 José Antonio Badía San Martín (1953-), un homme politique mexicain ;
 José Badia (1945-), un homme politique monégasque ;
 José María Sert y Badía (1874-1945), un peintre et photographe catalan ;
 María Badia i Cutchet (1947-), une femme politique espagnole, députée européenne de 2004 à 2014 ;
 Tommaso Badia (1483-1547), un dominicain créé cardinal en 1542.

Badius est la latinisation de Bade, employée notamment par :
 Conradus Badius (Conrad Bade, 1525-1562), un imprimeur français ;
 Josse Badius Ascensius (Josse Bade, 1461/1462-1535), un imprimeur et libraire ayant principalement exercé en France.

Surnom 
 Le Maître de Badia a Isola est un peintre italien anonyme de l'école siennoise, actif entre 1285 et 1315 environ.

Toponyme

Espagne 
 Badia del Vallès, une ville de la province de Barcelone, en Catalogne ;

Grèce 
 Badiá, un village du dème de Minóa Pediáda, en Crète ;

Italie 
 Badia, une ville de la province autonome de Bolzano (région Trentin-Haut-Adige) ;
 Badia a Passignano, une frazione de la commune de Tavarnelle Val di Pesa (province de Florence, région Toscane) ;
 Badia Calavena, une commune de la province de Vérone (région Vénétie) ;
 Badia Pavese, une commune de la province de Pavie (région  Lombardie) ;
 Badia Petroia, une frazione de Città di Castello (province de Pérouse, région Ombrie) ; 
 Badia Polesine, une commune de la province de Rovigo (région Vénétie) ;
 Badia Prataglia, une frazione de Poppi, une commune de la province d'Arezzo (région Toscane) ;
 Badia Tedalda, une commune de la province d'Arezzo (région Toscane) ;
 Alta Badia, une station de sports d'hiver des Dolomites, dans la province autonome de Bolzano (région Trentin-Haut-Adige) ;
 Corvara in Badia, une commune et station de sports d'hiver de la province autonome de Bolzano (région Trentin-Haut-Adige) ;
 San Martino in Badia, une commune de la province autonome de Bolzano (région Trentin-Haut-Adige) ;
 le val Badia, une vallée des Dolomites, dans la province autonome de Bolzano (région Trentin-Haut-Adige) ;

Mali 
 Badia, une ville du Mali.

Épithète spécifique